Peucedanum minus är en flockblommig växtart som beskrevs av William Hudson. Peucedanum minus ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
minus